Saalburgstraße steht für:

 Saalburgstraße, römische Militärstraße

 Saalburgstraße, Innerortsstraße in Bad Homburg vor der Höhe, siehe Evangelischer Friedhof Bad Homburg vor der Höhe
 Saalburgstraße, Innerortsstraße in Frankfurt, siehe Saalburgstraße #Namensgleichheit in Frankfurt am Main
 Saalburgstraße, Innerortsstraße in Neu-Anspach, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Neu-Anspach
 Saalburgstraße, Innerortsstraße in Wehrheim, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wehrheim